L20 bzw. L 20 steht für:
 HMS Gurkha (L20), britischer Zerstörer
 HMS Garth (L20), britischer Geleitzerstörer der Hunt-Klasse (1939)
 HMS L20, britisches U-Boot der U-Boot-Klasse L (Royal Navy)
 Daimler L20, deutsches Sport- und Schulflugzeug
 Suzuki Carry L20, siehe Suzuki Carry #Suzulight Carry L20 1965–1969
 Toyota Tercel L20, siehe Toyota Tercel #2. Generation L20 (1982–1986)
 L 20, taktische Nummer des deutschen Marinezeppelins LZ 59
 „Atopisches [endogenes] Ekzem“ (ICD-10-Code), chronische, nicht ansteckende Hautkrankheit

L-20 steht für:
 De Havilland Canada L-20, Militärversion der de Havilland Canada DHC-2, Verbindungs- und Beobachtungsflugzeug der US-Streitkräfte

L20